Ива́н Веде́рников:

 Ведерников, Иван Анисимович (1922—1986) — Герой Советского Союза.
 Ведерников, Иван Корнеевич (1923—2018) — Герой Советского Союза.